Гаврилюк Павло Леонідович (місце народження — Київ) — доктор філософії, титулярний професор богословської кафедри університету св. Фоми в м. Сент-Пол, штат Міннесота, США. Спеціаліст в галузі патристики, філософії релігії, а також сучасного православного богослов'я, диякон Православної Церкви в Америці (з 2001 року).

Освіта 
2001 — Ph. D., з пошаними, релігієзнавство, Південний методистський університет, Даллас, Техас.
 Сфера дослідження: Історія християнської думки
 Тема дисертації: «Божеські страждання і безпристрасність в патристичній теології».

1993-1995 — Магістр з відзнакою, Школа теології ім. Перкінса, Південний методистський університет.

1988- 1993 — Бакалавр з відзнакою, Московський фізико-технічний інститут, Росія.

Науково-дослідницька діяльність 
Наукові роботи проф. Гаврилюка перекладені на 10 іноземних мов.
На батьківщині відомий по своїй монографії «Історія катехізації в древній церкві» (2001), статтями, а також регулярними виступами в навчальних закладах та ЗМІ. Книга «Георгій Флоровський та релігійно-філософський ренесанс» («Дух i Літера» 2017) є авторизованим перекладом з англійської та першою монографічною працею автора, випущеною на батьківщині. Гаврилюк є президентом і засновником Міжнародного Православного Богословського Товариства.

Церковно-богослужбова діяльність 

У 2001 р. став дияконом собору у м. Даллас, згодом перейшов у м. Міннеаполіс.

Мовні навички 

Класична і середньовічна латина, койне і класична грецька, французька, старослов'янська (на рівні читача), російська, українська (рідна).

Досвід роботи 

2014-тепер — професор теології і філософії, кафедра теології, університет Сент-Томас, Сент-Пол, штат Міннесота.

2016 (липень) — запрошений як професор, Грецька православна школа теології Святого Хреста, Бруклайн, штат Массачусетс.

2013-2014 — доцент кафедри теології, університет Сент-Томас, Сент-Пол, штат Міннесота.

2013 (липень) — співдиректор з д-ом Вільямом Абрахам, Кальвіністська літня семінарія Східне православ'я для заходу, Кальвіністський коледж, Гренд-Репідс, штат Мічиган.

2007-2013 — доцент історичної теології, кафедра теології, університет Сент-Томас, Сент-Пол, штат Міннесота (штатний).

2007 (весна) — запрошений як старший викладач історичної теології, Гарвардський університет, Кембридж, штат Массачусетс.

2001-2006 — старший викладач історичної теології, кафедра теології, університет Сент-Томас, Сент-Пол, штат Міннесота.

2005 (осінь) — запрошений як професор, Pontificia Università San Tommaso, Рим, Італія.

2005 (березень) — запрошений як професор, Український католицький університет, Львів, Україна.

2004, 05, 06 — запрошений як професор, Інститут св. Томи, Київ, Україна.

1998-2001 — позаштатний викладач, Школа теології Перкінса, Південний методистський університет.

2000 — запрошений як професор, Школа теологіїЦентральної Азії, Караганда, Казахстан.

Доповіді на конференціях 

2017 ‘Sabotaging Conciliarity: Patriarch Kirill's Ideology of the Russian World (Russkiimir) and the Geopolitics of the Council of Crete’, a paper presented at ‘Global Orthodoxy: Religion, Politics, and Human Rights’ Conference, University of Padova, Padova, Italy, 12 May 2017

‘The Eschatological Dimension of Sacramental Unity: An Orthodox Christian View’, a keynote address at ‘Come, Let Us Eat Together: Sacraments and the Unity of the Church’ Conference, Wheaton College, 7 April 2017

‘Divine Judgment in Pavel Florensky and SergiusBulgakov’, a paper presented at ‘Imagining the Eschatological State’ Symposium, Wheaton College, Wheaton, Illinois, 25 March 2017 

2016 ‘The International Orthodox Theological Association and the Plans for the Inaugural Conference in Iasi, Romania on 9-12 January 2019’, a paper presented at the History of Christianity Session of the Annual Meeting of the American Academy of Religion, San Antonio, Texas, 21 November 2016

‘How to Develop Aesthetic and Spiritual Perception: Some Lessons from Claude Monet and Wassily Kandinsky’, a paper presented at the Fifth International Symposium on Spiritual Perception, Annual Meeting of the American Academy of Religion, San Antonio, Texas, 18 November 2016
Co-organizer, with Dr. Frederick Aquino of the Fifth International Symposium on Spiritual Perception as a special full-day event at the Annual Meeting of the American Academy of Religion, San Antonio, Texas, 18-19 November 2016

‘Introducing the Spiritual Perception Project: The Historical and Constructive Stages’, a paper presented at Patristic, Medieval, and Renaissance Conference, Villanova University, Villanova, PA,15 October 2016

‘Steps Towards the Creation of an International Orthodox Theological Association (IOTA)’, a contribution to the panel discussion of the Holy and Great Council of Crete, Orthodox Theological Society in America, Holy Cross Greek Orthodox School of Theology, Brookline, MA, 30 September 2016

‘The Historic Council of the Orthodox Church: A Participant's Report’, a public lecture at Boston College, Boston, MA, 31 July 2016

‘Receiving the Holy and Great Council’, a public lecture at the Holy Cross Greek Orthodox School of Theology, Brookline, MA, 20 July 2016

‘The Holy and Great Council of Crete: A Participant's Report’, a public lecture at the Open Orthodox University of St. Sophia of Kiev, 4 July 2016

‘The Role of Baptismal Illumination and Eros in Pseudo-Dionysius’ Account of Noetic Vision’, a paper presented at the International Society for Neoplatonic Studies, Seattle, Washington, 15 June 2016 (read in absentia)

‘The Revelation of Eternity in Death: A New Reading of Bulgakov'sSophiology’, a paper presented at the Symposium on Death and Dying’, Wheaton College, Chicago, Illinois, 18 March 2016

‘Three Patristic Views of Divine Anger’, a paper presented at the Divine Action and Human Suffering in the Old Testament, Trinity Evangelical Divinity School Debate, Chicago, Illinois, 11 February 2016

Attendee at the Special Meeting of the Orthodox Scholars with the Ecumenical Patriarch, Istanbul, Turkey, 5 January 2016

2015 ‘The Great Ukrainian Famine of 1932—1933 and the Cost of Forgetting’, a talk given at «Remembering Holodomor Victims, Honoring Euromaidan Heroes» Commemorative Event, Minnesota History Center, 5 December 2015

Co-organizer, with Dr. Frederick Aquino of the International Symposium on Spiritual Perception as a special full-day event at the Annual Meeting of the American Academy of Religion, Atlanta, Georgia, 20 November 2015

‘Panel discussion of Georges Florovsky and the Russian Religious Renaissance (Oxford, 2013): An Answer to Drs. Heather Bailey, Randall Poole, and Paul Valliere’, Biannual Meeting of the Association for the Study of Eastern Christian History and Culture, Memphis, Tennessee, 18 September 2015

‘"Fathers" and «sons» of the Russian Religious Renaissance in the Dispersion: Florovsky and Bulgakov’, lecture given at the international conference ‘Humanities in Russia and the Break of 1917: An Existential Dimension’, Perm’, Russia, 25 August 2015 (presented via teleconferencing)
‘Russian Émigré Political Theology’, paper presented at the ‘Political Orthodoxy and Totalitarianism in a Post-Communist Era’ Conference, Volos Academy for Theological Studies, Helsinki, Finland, 28-31 May 2015

 ‘Georges Florovsky's Influence on Twentieth Century Orthodox Theology’, public lecture delivered at Iasi University, Romania and presentations of the Romanian translations of Georges Florovsky and the Russian Religious Renaissance (Oxford, 2013) and The Suffering of the Impassible God (Oxford, 2004), 26 May 2015

 ‘Does God Suffer?’, a public lecture given at the National University Kiev-Mohyla Academy, Kiev, Ukraine, 21 May 2015

 ‘Understandings of Spiritual Perception,’ a paper presented at the Religious Experience Workshop, Center for Philosophy of Religion, University of Notre Dame, South Bend, IN, 6-9 May 2015

 ‘Georges Florovsky and His Contemporaries: Neopatristics in the context of Russian Religious Renaissance and the Experience of Emigration,’ a public lecture given at Mechnikov State University, Odessa, Ukraine, 6 April 2015

 ‘Why Study Theology? Theological Education and the Idea of a University,’ a public lecture given at the National University Kiev-Mohyla Academy, Kiev, Ukraine, 2 April 2015

‘The Future of Orthodox-Catholic Dialogue’, a Keynote address at the ‘Orthodox-Catholic Dialogue after Vatican II: Examining the Issues’ Event, Huffington Ecumenical Institute, Loyola Marymount University, Los Angeles, CA, 28 March 2015

‘Plotinus on Divine Simplicity’, a paper discussed at the Divine Simplicity Symposium, Wheaton College, Wheaton, IL, 19 March 2015

 ‘Does God Suffer?’, public lecture delivered at the Philosophy Colloquium, Philosophy Department, University of St. Thomas, St Paul, MN, 3 March 2015

2014 ‘Georges Florovsky and Changing Paradigms of Modern Orthodox Theology’, a response to George Hunsinger, Cyril O'Regan, Vera Shevzov and Matthew Baker at a panel dedicated to Georges Florovsky and the Russian Religious Renaissance at the Annual Meeting of the American Academy of Religion, San Diego, CA, 22 November 2014

‘Discerning God's Mysterious Presence: Towards a Retrieval of the Spiritual Senses Tradition’, paper presented at the Annual Meeting of the American Academy of Religion, San Diego, CA, 22 November 2014

‘A New Chapter in the History of Russian Émigré Religious Philosophy: Georges Florovsky's unpublished manuscript, «Русскаяфилософиявэмиграции», paper presented at the Annual Meeting of the Association for Slavic, East European and Eurasian Studies’, San Antonio, TX, 20 November 2014

Organizer and host of the panel ‘The End of the Post-Cold War Order? Ukraine, Russia and American Security’ at the University of St. Thomas, St. Paul, MN, 7 October 2014

‘Towards a Perichoretic Model of Ecumenism: A Response to Prof. Rusty Reno’, a paper delivered at the conference ‘Engaging in the Gospel of John, Engaging One Another’, Paradosis Center, John Brown University, Siloam Springs, NW Arkansas, 26 September 2014

‘ГеоргийФлоровскийиКиевскаябогословскаятрадиция’ [‘Georges Florovsky and the Kyiv Theological Tradition], a public lecture delivered at Kyiv Theological Academy, Kyiv, Ukraine, 15 September 2014

‘Religion and Politics in Putin's War in Ukraine’, a communication read at the panel ‘Negotiating a Protracted Conflict: Ukraine, August 1914 to the Present’, The Twin Cities Museum of Russian Art, 21 August 2014

‘Kyiv Theological Tradition in Georges Florovsky'sWays of Russian Theology: A Critical Assessment’, International Symposium of the Ukrainian Orthodox Church of Canada, ‘Ukrainian Orthodoxy in the Global Family of Orthodox Churches: Past, Present and Future’, St. Michael's College, University of Toronto, Toronto, Canada, 8-10 May 2014

‘Bulgakov's Sophiological Panentheism’, keynote address at the Fourth Annual Symposium in honor or Fr. Georges Florovsky, ‘Creation and Creaturehood: The Doctrine of Creation in the Patristic Tradition’, Princeton Theological Seminary, 14-15 February 2014

2013 ‘Review of Christopher Beeley, The Unity of Christ (New Haven, CT: Yale University Press, 2012)’, Panel Discussion at the Annual Meeting of the American Academy of Religion, Baltimore, 23 November 2013

‘Florovsky's Historical Method’, paper presented at the Methodology Faculty Seminar, St Tikhon's University, Moscow, Russia, 21 November 2013
‘Florovsky's Twenty-Five Year Path to The Ways of Russian Theology: From the «Originality Narrative» to the «Pseudomorphosis Narrative»’, paper presented at the International Conference ‘Filosofskoeibogoslovskoenasledie G. V. Florovskogo: Sovremennyeinterpretatsii’, Dom RusskogoZarubezh'ia, 18 November 2013

‘The Reception of Florovsky in Twentieth-Century Orthodox Theology’, a public lecture given at Kiev Theological Academy, Kiev, Ukraine, 16 November 2013

‘Orthodox-Catholic Dialog 50 Years After Vatican II: The Prospect and Promise of Full Communion’, paper presented at the International Conference ‘Ecumenical Theology and Hermeneutics in the Post-Modern Age’, Bose, Italy, 16-19 October 2013

‘The Epistemological Contours of Florovsky'sNeopatristic Theology’, paper presented at the International Conference ‘Can Orthodox Theology be Contextual’, Romanian Institute for Inter-Orthodox, Inter-Confessional and Inter-Religious Studies, Cluj-Napoca, Romania, 24 May 2013

‘Perceiving the Risen Christ: The Christian Doctrine of the Spiritual Senses’, a public lecture presented at the meeting of the MacLaurin Institute, University of Minnesota, 3 April 2013

‘Diversity in Eastern Christianity: Historical Traumas and Cultural Dislocations’, a public lecture presented at Xavier University, Cincinnati, Ohio, as a part of three-year series ‘Justice, Tolerance and Diversity’, 22 March 2013

2012 ‘Florovsky's Reading of Maximus the Confessor: Anti-Bulgakov or Pro-Bulgakov?’, paper presented at the International Symposium on St Maximus the Confessor: ‘Knowing the Purpose of Everything Through the Power of the Resurrection’, University of Belgrade, Belgrade, Serbia, October

‘The Predicament of Orthodox Theologians in the US Academy: Five Major Transformations of the Past Century’, paper presented at the annual meeting of the Orthodox Theological Society of America, St Vladimir's Orthodox Theological Seminary, Crestwood, NY, September

‘Creation and Universal Salvation in the Eschatology of Fr SergiusBulgakov’, paper presented at XX International Conference on Orthodox Spirituality, Bose Monastery, Italy, September (in absentia)

‘Vladimir Lossky's Reception of Georges Florovsky'sNeopatristic Theology’, a keynote address at ‘A Celebration of Living Theology: Engaging with the Work of Andrew Louth’ International Conference, Durham University, Durham, UK, July

‘The Heritage of Vatican II, Papal Primacy, and the Future of Orthodox-Catholic Dialogue’, a keynote address at the Orientale Lumen: Australasia and Oceania IV Conference, Australian Catholic University, Melbourne, Australia, July

2011 ‘A Brief History of the Soul’, a public lecture delivered at ‘Neuroscience and the Soul’ Dialogue, organized by the Science and Theology Network, University of St Thomas, St Paul, MN, November

‘From Youthful Veneration to Bitter Condemnation: Florovsky's Re-Reading of Solovyov’, paper presented at the conference of Association for the Study of Eastern Christian History and Culture, Ohio State University, Columbus, OH, October

‘The Varieties of Neopatristic Synthesis in the Twentieth Century Russian Theology: Georges Florovsky, Vladimir Lossky, Alexander Schmemann, and…SergiusBulgakov’, a paper presented at the annual conference of the Orthodox Theological Society in America, Holy Cross Greek Orthodox School of Theology, Brookline, MA, September

2010 ‘The Case of «Westernization» vs. Hellenization: The Methodological Limitations of Georges Florovsky'sNeopatristic Synthesis’, a keynote address at the ‘Orthodox Constructions of the West’ Conference, Fordham University, New York, NY, June

‘Florovsky's Christian Hellenism: A Critical Evaluation’, a keynote address at ‘Neopatristic Synthesis or Post-Patristic Theology: Can Orthodox Theology Be Contextual?’, Volos Academy of Theological Studies, Volos, Greece, June

‘Fathers and Hellenism’, a keynote address at ‘Hellenism and Orthodoxy’ conference, St Vladimir's Orthodox Theological Seminary, Crestwood, NY, June

‘Did Pseudo-Dionysius Live in Constantinople?’, paper presented at the Annual Meeting of North American Patristics Conference, Chicago, IL, May

2009 ‘The Retrieval of Deification’, paper presented at the Patristics Conference, Ukrainian Catholic University, Lviv, Ukraine, September (read in absentia)

‘The Polemical Uses of the Concept of the ‘West’ in Eastern Orthodox Theology as Exemplified by the Neopatristic Synthesis of Fr. Georges Florovsky’, Lecture given at St Tikhon's Theological University, Moscow, Russia, and at St Andrew's Theological Institute, Ukrainian Orthodox Autochephalous Patriarchate, Kiev, Ukraine, September

‘The Heritage of Vatican II and the Future of Orthodox-Catholic Dialogue’, lecture given at the annual conference of the Center for Catholic and Evangelical Theology, John Paul II Center, Washington, D.C., June. Russian translation by YuriiChernomorets published at: http://ukrmonitor.ucoz.org/news/budushhee_pravoslavno_katolicheskogo_dialoga/2010-09-18-3917 

‘Clement of Alexandria on Seeing God’, paper read at the Annual Meeting of the North American Patristics Society, Chicago, May

‘Deification in Recent Historical Research’, paper read at the Interdisciplinary Philosophical Theology Workshop, University of Notre Dame, South Bend, May

2008 ‘The Spiritual Senses in the Illuminationist Epistemology of Pseudo-Dionysius the Areopagite’, paper read at the Annual Meeting of the North American Patristics Society, Chicago, May

‘Pseudo-Dionysius the Areopagite’, Boston Colloquy in the Spiritual Senses, Boston College, Boston, MA, May

2007 ‘Baptism in The Ecclesiastical Hierarchy: Did Dionysius the Areopagite Live in Constantinople?’, paper read at the International Conference on the Theology of the Sacraments, Moscow, Russia, November

‘The Theology of Dionysius the Areopagite in the Twentieth Century Eastern Orthodox Scholarship: A Reappraisal’, Boston Colloquy in Historical Theology, Boston College, Boston, MA, August

‘God's Impassible Suffering in the Flesh: The Promise of Paradoxical Christology’, address at the conference ‘Divine Impassibility and Human Suffering’, Providence College, Providence, RI, March

2006 ‘The Problem of God's Participation in Suffering As a Key Factor in the Dialectical Development of Patristic Christology’, the North American Patristics Society Conference, Chicago, May

2005 ‘Christ's Participation in Human Suffering in the Early Christian Theology of Martyrdom’, 5th International L.E.S.T. Conference, Leuven, Belgium, November.

‘Catéchuménat: intégration des nouveaux venusdansl'Église’ [‘Catechumenate: The integration of newcomers in the Church’], International Congress of Orthodox Christians in Western Europe, Blankeberghe, Belgium, October.

2004 ‘Universal Salvation in the Eschatology of SergiusBulgakov’, Annual Meeting of the American Academy of Religion, San Antonio, TX, November.

«Православный взгляд на наследие св. ФомыАквинского: Попыткаосвободитьсяотстереотипов» [‘An Eastern Orthodox Assessment of St Thomas Aquinas: An Attempt to Overcome the Stereotypes’], Theological Institute of Thomas Aquinas, Kiev, Ukraine, January.

‘melito's Influence upon the Theopaschite Motifs in the Anaphora of the Apostolic Constitutions 8. 12’, paper presented at the North American Patristics Society Conference, Chicago, May.

2003 «Пути возрождения святоотеческой системы оглашения в современной церкви» [‘Towards the Restoration of Patristic Catechumenate in the Contemporary Church’], an address at Sretenskaia Seminary, Moscow, Russia, and Moscow Theological Academy, SergievPosad, Russia, January.

2001 ‘Theopatheia: Nestorius’ Main Charge against Cyril of Alexandria’, paper presented at the Annual Meeting of the American Academy of Religion, Denver, Colorado, November.

‘The Arians’ Suffering God: A Reconsideration of the Hanson-Wiles Interpretation’, paper presented at the GPRS Colloquium at Southern Methodist University, Dallas, Texas, December.

2000 ‘Theology in Color: Images of the Trinity in the Eastern Orthodox Tradition’, an address at the Annual Diocesan Assembly of the Orthodox Church in America, Dallas, Texas, May.

1999 «Несколько замечаний о применении святоотеческой системы оглашения в современной церкви» [‘Several Comments Regarding the Application of Patristic Catechetical System in the Contemporary Church’], Annual International Conference organized by St. Philaret's Theological Institute, Moscow, Russia, September.

1998 «Русский язык осовременное православное богослужение» [‘Russian Language and Contemporary Orthodox Worship’], a paper presented at the Annual International Conference organized by St. Philaret's Theological Institute, Moscow, Russia, September.

A Response to Prof. Thomas Hopko's paper ‘Apophatic Theology and the Naming of God in Eastern Orthodox Tradition’, Graduate Colloquy, Southern Methodist University, Dallas, Texas, October.

‘A priori Arguments for Theism from the Natural and Moral Orders: A Comparative Analysis’, paper presented at the Origen Society, Dallas, TX, May.

Сфери наукових інтересів 

 Сучасна Російська Православна Теологія (головним чином зосередження на Георгію Флоровському і Сергію Булгакову)

 Духовна перцепція

 Божеські страждання / безстрастя

 Християнські основи: Історія і Практика

Сфери викладацької діяльності 

 Патристика / Християнство Пізньої Античності

 Східне християнство

 Східна Православна Теологія

 Російська релігійна думка

 Філософія Релігії

 Систематична теологія

 Історія Християнської доктрини

Навчальні предмети 

 Християнська теологічна традиція (вступний курс для студентів з неповною вищою освітою)

 Рання християнська теологія (200-рівневий курс неповної вищої освіти)

 Патристика (вступний курс вищої освіти)

 Християнська доктрина Бога (поглиблений курс вищої освіти)

 Східне християнство (поглиблений курс вищої освіти)

 Східне православ'я для заходу (літній семінар для викладачів і духовенства Кальвіністського коледжу)

 Колиска Раннього християнства: подорож через Туреччину і Грецію (іноземний навчальний курс в Туреччині і Греції)

 Християнська посвята і поклоніння (навчальний курс в Італії)

 Посвята і поклоніння в Ранній Церкві (семінар в Українському католицькому університеті)

 Людські і божеські страждання Пізньої Античності (курс вищої освіти, Гарвардська школа богослов'я)

 Вступ до сучасної російської релігійної думки (семінар, Гарвардська школа богослов'я)

 Систематична теологія (двосеместровий оглядовий курс вищої освіти)

 Кроки до святості (факультативний курс вищої освіти)

 Зло і страждання (курс для студентів вищого рівня неповної вищої освіти)

 Розуміння викуплення в християнській традиції (семінар вищої освіти)

 Сакральні місця Франції (іноземний курс у Франції)

 Вступ до Аквінського (лекційний курс для студентів неповної вищої освіти в Інституті св. Томи, Київ, Україна)

 Багатоманітність синтезу неопатристики 21 століття: Георгій Флоровський і його послідовники (семінар вищої освіти в PappasPatristicInstitute, Грецька православна школа теології Святого хреста, Бруклайн, штат Массачусетс)

Професійне членство 

 Північно-американське патристичне товариство (TheNorthAmericanPatristicsSociety (NAPS)

 Православна теологічна спільнота в Америці (OrthodoxTheologicalSocietyinAmerica (OTSA)

 Асоціація для вивчення східної християнської історії і культури (Association for the Study of Eastern Christian History and Culture (ASEC)

 Американська академія релігії (American Academy of Religion (AAR)

Навчально-методична праця 

 Директор і засновник, Міжнародна православна теологічна асоціація, 2017-тепер

 Консультант у Видавництві Університету Джона Гопкінса (2016)

 Зовнішній кореспондент у прес-службі Вселенського православного патріархату (EcumenicalPatriarchate'sPressOffice)на Святому і Великому Соборі на Криті (червень, 2016)

 Консультант у Видавництві Університету Кембриджу (2014)

 Консультант у Видавництві Університету Нотр Дам (2014)

 Член редакційної колегії, Вісник ПСТГУ, Православний Свято-Тихоновський Університет, Москва, Росія, 2014-тепер

 Засновник і координатор, Міждисциплінарний колоквіум, кафедра теології, Університет Сент-Томас, 2014-тепер

 Член редакційної колегії, Форматори сучасної теології, Видавництво «Фортрес», 2013-тепер

 Член редакційної колегії, Релігія і Університет, «T&TClark», 2011-тепер

 Член ради директорів, центр"Paradosis", Університет Джона Брауна, 2013-тепер

 Засновник серії публічних лекцій «Міждисциплінарні переговори», Університет Сент-Томас, 2015—2016

 Засновник міждисциплінарного колоквіуму, Університет Сент-Томас, 2014-тепер

 Член управлінського комітету, Спільнота досліджень східного православ'я, Американська академія релігії, 2011—2017

 Засновник і координатор серії публічних лекцій «Нові горизонти в теологічних дослідженнях», Університет Сент-Томас, 2011-тепер

 Консультант журналу «Логос: журнал досліджень східного християнства» (огляд статей)

 Консультант музею російського мистецтва (Міннеаполіс), 2012—2013

 Консультант у видавництві Університету Фордгем (2012)

 Член ради директорів, Грецька православна школа теології Святого Хреста, 2012-тепер

 Старший науковий співробітник Центру біблійної екзегетики, філософії і доктрини, Університет Дейтону, штат Огайо, 2011—2013

 Консультант у видавничому домі «Doxologia», Румунія, 2012—2015

Публікації

Книги 

2013 [https://www.academia.edu/7246487/Georges_Florovsky_and_the_Russian_Religious_Renaissance_Oxford_Oxford_University_Press_2013_ Georges Florovsky and the Russian Religious Renaissance. Oxford: Oxford University Press. Publication date: 19 December 2013.] Paperback in 2015.

1. Romanian translation: George Florovsky ŞiRenaştereaReligioasăRusă, trans. Adela Lungu(Doxologia: Iaşi, 2014).

2. Russian translation: Георгий Флоровский и религиозно-философский ренессанс (Дух и Литера, 2017).

3. Greek translation under contract with Volos Theological Academy.

2012 The Spiritual Senses: Perceiving God in Western Christianity. Co-editedwith Sarah Coakley. Cambridge, UK: Cambridge University Press. Hardback. 

1.Paperback published in February 2014.

2.Polish translation: DuchoweZmysły: Percepcja Boga v zachodnimchrześcijaństwie, trans. Alexander Gomola. Krakow: Wydawnictwo WAM, 2014.

2008 Immersed in the Life ofGod: The Healing Resources ofthe Christian Faith. Essays in Honorof William J. Abraham. Editedwith Douglas M. Koskela and Jason E. Vickers. Grand Rapids, Mich.: Eerdmans.

2004 The Suffering of the Impassible God: The Dialectics of Patristic Thought.Oxford: Oxford University Press. Hardback.

1.Paperback edition published in 2006.

2.Expanded Spanish edition: El Sufrimientodel Dios Impasible, trans. Juan García-Baró (Salamanca: EdicionesSígueme, 2012).

3.Romanian edition: Pătimirea dumnezeului nepătimitor. Dialecticile găndirii patristice, trans. Dragoş Dâscă (Iassy: Doxologia, 2013). Panel discussion in Iasi, Romania in May 2015: https://www.youtube.com/watch?v=ZZ4HkYLOIUQ 

2001 ''История катехизации в древней церкви [A History of the Catechumenate in the Early Church]. Москва: Свято-Филаретовская московская высшая православно-христианская школа. InRussian.''

1.Histoire du catéchuménat dans l’église ancienne [A History of the Catechumenate in the Early Church]. Paris: Editions du Cerf, 2007. In French. This is a substantially revised and expanded edition of the 2001 Russian original.

2.Romanian translation of the French edition is being prepared by the Doxologia Publishing House. Publication year: 2016.

Статті і розділи книг 

 "God's Impassible Suffering in the Flesh: The Promise of Paradoxical Christology, " in T. J. White, ed. Divine Impassibility and the Mystery of Human Suffering (Eerdmans, forthcoming).

 "God's Participation in Human Suffering in the Early Christian Theology of Martyrdom, " in Proceedings of L.E.S.T. V (Leuven, forthcoming in 2008).

 "Eastern Orthodoxy (Philosophical Theology), " in The Routledge Companion to Philosophy of Religion, ed. Paul Copan and Chad V. Meister (London: Routledge, 2007).

 «Scripture and Regula Fidei: Two Interlocking components of the Canonical Heritage» and "Canonical Liturgies: The Dialectic of Lex Orandiand Lex Credendi, " in Canonical Theism, ed. William J. Abraham (Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 2008).

 "Universal Salvation in the Eschatology of Sergius Bulgakov, " The Journal of Theological Studies57 (2006), 110—132.

 «Melito's Influence upon the Anaphora of Apostolic Constitutions 8. 12,» Vigiliae Christianae59 (2005), 355—376.

 "Theopatheia: Nestorius's Main Charge against Cyril of Alexandria, « Scottish Journal of Theology 56 (2003), 190—207.

 ‘Salvation and the „Pursuit of Happiness“’, Public Orthodoxy, 20 March 2017, at https://publicorthodoxy.org/2017/03/20/salvation-pursuit-of-happiness/ 

 ‘Perichoretic Ecumenism Inspired by John 17: A Response to Prof. R.R. Reno’, in Charles Raith II, ed., The Gospel of John: Theological-Ecumenical Readings (Eugene, Oregon: Cascade, 2017), 168—172.

 ‘The Epistemological Contours of Florovsky'sNeopatristic Theology’, Journal of Eastern Christian Studies 69.1-2 (2017), 11-24.

 ‘An Overview of Patristic Theodicies’, in Nonna Verna Harrison and David G. Hunter, eds., Suffering and Evil in Early Christian Thought (Grand Rapids, Mich.: Baker Academic, 2016), 1-6.

 ‘Diversity in Eastern Christianity: Historical Traumas and Cultural Dislocations’, in Michael J. Sweeney, ed., Justice through Diversity? A Philosophical and Theological Debate (Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2016), 359—372.

 ‘Orthodox Council Bridges Tensions, Moves towards Interfaith Dialogue: Council of Crete Embraces Outward-Looking Leadership’, America: The National Catholic Review, 12 July 2016, at: http://americamagazine.org/issue/orthodox-council-bridges-tensions-moves-toward-interfaith-dialogue .

 ‘Historic Orthodox Council Meets despite Absence of Four Churches: Russia's Influence Seen behind the Scenes’, America: The National Catholic Review, 7 July 2016, at: http://americamagazine.org/issue/historic-orthdox-council-meets-despite-boycott-four-churches.

 Co-authored with John Chryssavgis, ‘El sínodopanorthodoxoesvinculante’, Alfa y Omega, 30 June 2016, p. 11.

 Co-authored with John Chryssavgis, ‘The Pan-Orthodox Council Must and Will Proceed’, First Things, 6 June 2016, at http://www.firstthings.com/web-exclusives/2016/06/the-pan-orthodox-council-must-and-will-proceed .

 ‘When the Pope and Patriarchs Go Island Hopping: Cuba, Lesbos, and Crete’, Public Orthodoxy, 16 April 2016, at: https://publicorthodoxy.org/2016/04/16/when-the-pope-and-patriarchs-go-island-hopping-cuba-lesbos-and-crete/ .

 ‘The Great and Holy Council of Crete and Orthodox-Catholic Relations’, in Nathanael Symeonides, ed., Towards the Holy and Great Council: Theological Reflections (New York, NY: Department of Inter-Orthodox, Ecumenical & Interfaith Relations, 2016), 45-48.

 On-line version of the same essay at Public Orthodoxy, 10 March 2016, https://publicorthodoxy.org/2016/03/10/the-great-and-holy-council-of-crete-and-orthodox-catholic-relations/ .

 ‘Why Did Patriarch Kirill of Moscow Agree to Meet with Pope Francis? A Primer in Byzantine Politics of the Russian Orthodox Church’, Public Orthodoxy, 6 February 2016, at: https://publicorthodoxy.org/2016/02/06/why-did-patriarch-kirill-of-moscow-agree-to-meet-with-pope-francis/ .

 51a Swedish translation: ‘VarförgickMoskvapatriarken Kirill med påattträffapåvenFranciskus?’,Signum 1 (2016), at: http://signum.se/varfor-gick-moskvapatriarken-kirill-med-pa-att-traffa-paven-franciskus/ .

 51b Russian translation: „Почему Патриарх Кирилл согласился встретиться с Папой Франциском? Азы византийской политики РПЦ МП“, 12 February 2016, at :http://www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=118399 .

 ‘Can Anything Good Come out of a Pan-Orthodox Council? A Response to Detractors’, Public Orthodoxy, 22 January 2016, at: http://publicorthodoxy.org/2016/01/21/can-anything-good-come-out-of-a-pan-orthodox-council/ .

 a. Russian translation: „Может ли быть что доброе от Всеправославного Собора? Ответ недоброжелателям“, Релігія в Україні, 21 February 2016, athttp://www.religion.in.ua/main/daycomment/31613-mozhet-li-byt-chto-dobroe-ot-vsepravoslavnogo-sobora-otvet-nedobrozhelatelyam.htmlandathttp://risu.org.ua/ru/index/monitoring/society_digest/62247/.

 ‘The Future Pan-Orthodox Council: To Be or Not to Be?’, First Things, 22 January 2016, at: https://www.firstthings.com/web-exclusives/2016/01/the-future-pan-orthodox-council-to-be-or-not-to-be .

 a. Russian translation: „Быть иль не быть всеправославному собору?“, Киевская русь, 22 January 2016, at: http://www.kiev-orthodox.org/site/events/6035/  (translated by YuriiVestel’).

 ‘The Heritage of Vatican II and the Future of Orthodox-Catholic Dialogue’, in Lawrence Cross and BiruteArendarcicas, eds., Orientale Lumen: Australasia and Oceania IV: „Church and the West Questioning the Modern Context: Proceedings of the Conference Held in Melbourne, 4-7 July 2012 (Bayswater, Victoria, Australia: Freedom Publishing Company, 2015), 147—157.

 ‘Bulgakov's Account of Creation: Neglected Aspects, Critics and Contemporary Relevance’, International Journal of Systematic Theology 17.4 (October 2015), 450—463.

 “‘Запад’ и ‘Восток’ в контексте философии неопатристического синтеза», in А. В. Черняев, ed., Георгий Васильевич Флоровский (Москва: Политическая энциклопедия, 2015), 180—204. In Russian.

 "[Рецензия] В. Соловьев. Письма. Под ред. Э. Л. Радлова ["Florovsky's Review of E. L. Radlov, V. Soloyov. Letters]. Изд. «Время». Петербург, 1923", Историко-философский ежегодник (2015), 350—361. In Russian.

 «Флоровский Г. В. Творческий путь Владимира Соловьева. Публичная лекция» [ G.V.Florovsky, The Creative Path of Vladimir Solovyov]. Историко-философскийежегодник (2015), 327—349. In Russian.

 «ФлоровскийГ. В. Лекции, читанные в Русском Институте, Прага 1922—1923» [G.V. Florovsky, Lectures at the Russian Institute, Prague 1922—1923], Историко-философский ежегодник (2015), 303—326. InRussian.

 «Парадигмальный сдвиг в историософии Г. В. Флоровского: об истории создания курса лекций „Философия Вл. Соловьева“», ["A Paradigm Shift in Georges Florovsky's Understanding of Russian Intellectual History: The History of Composition of The Lectures on Vladimir Solovyov"], Историко-философский ежегодник (2015), 284—302. In Russian.

 Diaspora and American Orthodoxy’, Public Orthodoxy, September 2015, at: http://publicorthodoxy.org/2015/09/19/diaspora-and-american-orthodoxy/ .

 Florovsky's Monograph Herzen's Philosophy of History: The New Archival Material and the Reconstruction of the Full Text’, Harvard Theological Review 108:2 (April 2015), 197—212.

 a. Russian version: «Авторский текст диссертации прот. Георгия Флоровского «Историческая философия Герцена»: новый архивный материал и реконструкция композиции», Вестник ПСТГУ 50/1 (2013), 63-81.

 «Влияние прот. Георгия Флоровского на православное богословие XX века», [Fr. GeorgesFlorovsky'sInfluenceonTwentieth-CenturyOrthodoxTheology], Труды КДА 20 (2014), 71-92.

 «Жажда церковного единства: Международный Украинский Православный Симпозиум в Торонто» [‘TheThirstforChurchUnity: TheInternationalUkrainianOrthodoxSymposiuminToronto’], athttp://www.religion.in.ua/main/daycomment/25780-zhazhda-cerkovnogo-edinstva-mezhdunarodnyj-ukrainskij-pravoslavnyj-simpozium-v-toronto.html , publishedon-lineMay 14, 2014.

 ‘The President and the Patriarch: An Alliance over Ukraine?’,First Things April 1, 2014, web-exclusive: http://www.firstthings.com/web-exclusives/2014/04/the-president-and-the-patriarch .

 ‘Vladimir Lossky's Reception of Georges Florovsky's Neo-Patristic Theology’, in Justin Mihoc and Leonard Aldea, eds., A Celebration of Living Theology: A Festschrift in Honour of Andrew Louth (London: T&T Clark, 2014), 191—202.

 «Г. В. Флоровский. Русская философия в эмиграции» [‘G. V. Florovsky. Russian Theology in Emigration’ (a newly discovered manuscript)], Историко-философский ежегодник(2013), 314—337.

 «Неизвестная страница историко-философского наследия Г. В. Флоровского» [‘An Unknown Aspect of G. V. Florovsky's History of Modern Russian Philosophy’], Историко-философский ежегодник(2013), 304—313.

 ‘How Will the Pure in Heart See God?’,CAS Spotlight 6/1 (Fall 2013), 16-17.

 «Девятнадцать тезисов диссертации протоиерея Георгия Флоровского „Историческая философия Герцена“» [‘The Nineteen Theses of Georges Florovsky's Dissertation Herzen's Philosophy of History’], Вестник ПСТГУ52/ 3 (May-June 2013), 126-32. Co-authored with Matthew Baker. In Russian.

 ‘Georges Florovsky's Reading of Maximus: anti-Bulgakov or pro-Bulgakov?’, in Maxim Vasiljević, ed., Knowing the Purpose of Creation through the Resurrection: Proceedings of the Symposium on St. Maximus the Confessor (Alhambra, CA: Sebastian Press and University of Belgrade Press, 2013), 407—415.

 ‘Creation in Early Christian Polemical Literature: Irenaeus against the Gnostics and Athanasius against the Arians’, Modern Theology 29/2 (April 2013), 22-32.

 ‘Florovsky's Neopatristic Synthesis and the Future of Orthodox Theology’, in George Demacopoulos and Aristotle Papanikolaou, eds. Orthodox Constructions of the West (New York: Fordham University Press, 2013), 102—124, 302—308.

 ‘The Orthodox Renaissance’, First Things (December 2012), 33-37.

 a. Republished as ‘Teaching Orthodox Theology in the Context of Christian Diversity’, in PantelisKalaitzidis et al., eds., Orthodox Handbook of Ecumenism: Resources for Theological Education (Volos, Greece: Volos Academy Publications, 2014), 884—888.

 b. Ukrainian translation: ‘Православне відродження: нова генерація теологів’, Філософська Думка 3 (2012), 67-73. Republished on-line at: http://www.religion.in.ua/main/bogoslovya/23429-pravoslavne-vidrodzhennya-nova-generaciya-teologiv.html 

 ‘God's Participation in Human Suffering in the Early Christian Theology of Martyrdom’, in Terrence Merrigan and Frederik Glorieux, eds., ‘Godhead Here in Hiding’: Incarnation and the History of Human Suffering (Leuven: Peeters, 2012), 297—305.

 27 a. Ukrainian translation: ‘Тема участі Бога в людському стражданні у ранньохристиянському богослов'ї мучеництва’ at: http://theology.in.ua/php_uploads/files/articles/ArticleFiles_38332_Tema_uchasti_Boga_v_ljuds'komu_strazhdanni.pdf 

 ‘Nineteenth- to Twentieth- Century Russian Mysticism’, in Julia A. Lamm, ed., Wiley-Blackwell Companion to Christian Mysticism (Chichester, UK: Wiley-Blackwell, 2012), 489—501.

 ‘SergiiBulgakov’, in Augustine Casiday, ed., The Orthodox Christian World (London: Routledge, 2012), 344-50.

 ‘The Greek Church Fathers and Philosophy’, in Oliver D. Crisp et al., eds., Theology and Philosophy: Faith and Reason (London: T&T Clark, 2012), 17-30.

 ‘Bulgakov, Sergius (Sergei) (1871—1944)’, in John Anthony McGuckin, ed., The Encyclopedia of Eastern Orthodox Christianity (Chichester, UK: Wiley-Blackwell, 2011), 77-78.

 ‘Lossky, Vladimir (1903—1958)’, in John Anthony McGuckin, ed., The Encyclopedia of Eastern Orthodox Christianity (Chichester, UK: Wiley-Blackwell, 2011), 372—373.

 ‘Harnack's Hellenized Christianity or Florovsky's «Sacred Hellenism»: Questioning Two Metanarratives of Early Christian Engagement with Late Antique Culture’, St Vladimir's Theological Quarterly 54/3-4 (2010), 323—344.

 a. Greek translation: ‘Eksellismenos Hristianismos tou Harnack i «ieros Ellenismos» tou Florofskou: Diereunontas duo meta-afigiseisgia tin sidzeuksi tou proimou Hristianikou politismou me ton politismo tis histeres arhaiotitos’, Theologia 81/4 (2010), 289—311.

 ‘Patristic Thought’, in Daniel Patte, ed., The Cambridge Dictionary of Christianity (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2010), 930—931.

 «О полемическом использовании категории „запад“ в православном богословии на примере неопатристического синтеза прот. ГеоргияФлоровского» [‘The «West» As a Polemical Category in Eastern Orthodox Theology: The Case of Fr. Georges Florovsky'sNeopatristic Synthesis’], ВестникПСТГУ29 (2010), 61-78. In Russian.

 ‘The Retrieval of Deification: How a Once-Despised Archaism Became an Ecumenical Desideratum’, Modern Theology 25/4 (October 2009), 647—659.

 a. Russian translation: «Тема обожения в богословии двадцатого века: как презираемый архаизм стал экуменическим символом», Труды КДА, forthcomingin 2014.

 ‘Baptism in Pseudo-Dionysius's Ecclesiastical Hierarchy’, StudiaLiturgica39/1 (2009), 1-14.

  ‘God's Impassible Suffering in the Flesh: The Promise of Paradoxical Christology,’ in T. J. White and J. Keating, eds., Divine Impassibility and the Mystery of Human Suffering (Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 2009), 127—149.

 ‘Did Pseudo-Dionysius the Areopagite Live in Constantinople?’,VigiliaeChristianae62 (2008), 505—514.

 ‘The Healing Process of Initiation: Toward the Retrieval of Patristic Catechumenate’, in P. L. Gavrilyuk et al., eds., Immersed in the Life of God: The Healing Resources of the Christian Faith. Essays in Honor of William J. Abraham (Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 2008), 21-40.

 ‘The Reception of Dionysius in Twentieth-Century Eastern Orthodoxy’, Modern Theology 24/ 4 (October 2008), 707—723.

 a. Reprinted in Sarah Coakley and Charles M. Stang, eds., Re-Thinking Dionysius the Areopagite (Oxford, UK: Wiley-Blackwell, 2009), 177—194.

 b. Russian translation: «Дионисий Ареопагит в православном богословии двадцатого века», Труди Київської Духовної Академії,18 (2013), 137-55.

 ‘Scripture and Regula Fidei: Two Interlocking Components of the Canonical Heritage’, in William J. Abraham et al., eds., Canonical Theism: A Proposal for Theology and the Church (Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 2008), 27-42.

 ‘Canonical Liturgies: The Dialectic of Lex Orandiand Lex Credendi’, in William J. Abraham et al., eds., Canonical Theism: A Proposal for Theology and the Church (Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 2008), 61-72.

 a. Ukrainian translation: ‘Канонічні богослужіння: діалектика lexorandiтаlexcredendi’, Філософська думка,4 (2013), 145—153.

 ‘Чого св. Тома Аквінський може навчити християнських теологів вУкраїні"? [‘What Hath St Thomas Aquinas to Teach the Orthodox Theologians in Ukraine?’], Колегія 14 (2008), 82-96. In Ukrainian.

 ‘Eastern Orthodoxy (Philosophical Theology)’, in Paul Copan and Chad V. Meister, eds., The Routledge Companion to Philosophy of Religion (London: Routledge, 2007), 476—486.

 ‘The Participation of the Deacons in the Distribution of Communion in the Early Church’, St Vladimir's Theological Quarterly 51 (2007), 255—275.

 ‘Universal Salvation in the Eschatology of SergiusBulgakov’, The Journal of Theological Studies 57 (2006), 110—132.

 a. Reprinted as ‘The Judgment of Love: The Ontological Universalism of SergiusBulgakov’ in Gregory McDonald, ed., «All Shall be Well»: Explorations in Universalism and Christian Theology, from Origen to Moltmann (Eugene, OR: Cascade, 2010).

 b. Italian translation: ‘La salvezza universal delcreatonell'eschatologia di SergijBulgakov’ in Adalberto Mainardi, ed., L'uomocustode del creato: Atti del XX Convegnoecumenicointernazionale di spiritualitaortodossa, Bose, 5-8 settembre 2012 (Magnano: EdizioniQiqajon, 2013), 287—314.

 ‘The Kenotic Theology of SergiusBulgakov’, Scottish Journal of Theology 58 (2005), 251—269.

 ‘Melito's Influence upon the Anaphora of Apostolic Constitutions 8. 12’, VigiliaeChristianae59 (2005), 355—376.

 «Знамения иных времен. О „Протоколах сионских мудрецов“, антисемитизме, псевдоапокалиптике, обскурантизме и прочих недугах отечественного православного сознания», Зеркало недели, March 19-24, 2005. In Russian.

 a. English version: ‘The Signs of Other Times: The Protocols of the Elders of Zion, Anti-Semitism, Pseudo-Apocalypticism, and Obscurantism in Today's Russian Orthodox Church’, Religious Information Service of Ukraine, March 28, 2005.

 «Веченлиад?» [‘Is Hell Eternal?’], Quo Vadis 25 (2004), 16-19. In Russian.

 «Пути возрождения святоотеческой системы оглашения всовременной Церкви» [‘Towards the Restoration of Patristic Catechumenate in the Contemporary Church’], Quo Vadis 22 (2003), 8-12. In Russian.

 a. Reprinted in Церковный Вестник 5-6 (2004).

Огляди книг 

 9. Christopher Beeley, The Unity of Christ, in Scottish Journal of Theology 68/3 (2015), 345—350.

 8. Heather Bailey, Orthodoxy, Modernity and Authenticity: The Reception of Ernest Renan's Life of Jesus in Russia (Newcastle, UK: Cambridge Scholars Publishing, 2008), for Modern Greek Studies Yearbook 28-29 (2012—2013), 369-70.

 7. ‘The Metaphysics of the Person: A response to Philip Rolnick'sPerson, Grace, and God ’, Tradition and Discovery: The Polanyi Society Periodical 36.3 (2010), 39-42.

 6. Ysabel de Andia, Denys l'Aréopagite: Tradition et Métamorphoses (Paris: Vrin, 2006) for The Thomist 72 (2008), 334—336.

 5. SergiusBulgakov, The Bride of the Lamb, trans. Boris Jakim (Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans, 2002) for Pro Ecclesia 13 (2004), 106—108.
 
 4. A. M. Aagaard and P. Bouteneff, Beyond the East-West Divide: The World Council of Churches and «the Orthodox Problem» (Geneva: WCC Publications, 2001) for Religion in Eastern Europe 24 (2004), 36-40.

 3. L. M. McDonald and J. A. Sanders, eds.,The Canon Debate (Peabody, Mass: Hendrickson, 2002) for Theological Studies 65 (2004), 181-3.

 2. HilarionAlfeyev, Священная тайна Церкви: введениевисториюипроблематикуимяславскихспоров[The Sacred Mystery of the Church: An Introduction to the History of the Onomatodoxic Controversy] (St Petersburg: Aleteiia, 2002) for НезависимаяГазета 06.18.2003.

 1. Paul Valliere, Modern Russian Theology: Bukharev, Soloviev, Bulgakov (Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans, 2000) for Theology Today 58 (2002), 656.

Відзнаки, нагороди, гранти 

2015 — грант Кластер, проект релігійного досвіду, Центр філософії релігії, Університет Нотр-Дам.

2011 — Бібліотечний грант друзів Принстонського університету.

2011 — грант раптової можливості, Університет Сент-Томас.

2011 — Дослідницький грант, 3 рівня, Університет Сент-Томас.

2008 — Ірландський фонд, літо 2008, Університет Сент-Томас.

2007 — грант університетських вчених, 2008—2010, УніверситетСент-Томас.

2005 — Ліллі Грант, Університет Сент-Томас.

2004 — грант «MAXI», Університет Сент-Томас.

2003 — номінант від ПМУ на Національну нагороду для дисертаційного дослідження в області гуманітарних наук.

2002 — грант від фонду ім. Томи Аквінського, Університет Сент-Томас.

2002 — грант на науково-дослідницьку діяльність, Університет Сент-Томас.

2000–2001 — Грант для написання дисертації провоста, Університет Сент-Томас.

2000 — грант від Фонду Оазис.

1998- 1999 — грант ім. Шуберта для академічної майстерності.

1995-2000 — стипендіальна програма у сфері релігієзнавства. 

1995 — нагорода ім. Чарльза Клода Селекмена у новозавітній грецькій мові.

1995 — нагородаім. Альберта Аутлера у теології.

1994 — нагорода в області знань класичних мов (латинська мова), Південний методистський університет.

1994-1995 — грант від фонду Гардінг.

1993-1995 — міжнародний студентський грант, Школа теології Перкінса.

Посилання 
  Наследие св. Фомы Аквинского: освободиться от стереотипов
 о. Павло Гаврилюк. Чого Св. Тома Аквінський може навчити християнських теологів в Україні?

Відео 
  Lecture by Paul Gavrilyuk
  Paul Gavrilyuk, «Dionysius the Areopagite in the Twentieth-Century Orthodox Theology»
  Павел Гаврилюк. Неопатристический синтез
 П. Гаврилюк. Русский религиозный ренессанс начала XX в.
 Павел Гаврилюк, Кирил Говорун: запитання-відповіді про Всеправославний Собор
  Paul Gavrilyuk on Georges Florovsky and the Ways of Modern Orthodox Theology
 Аргументи за і проти твердження, що Бог страждає — Павло Гаврилюк

Лекції й інтерв'ю 

 2017  Шляхи богословської думки у ХХ столітті. Нотатки з презентації книги Павла Гаврилюка у Києві

  П. Гаврилюк: є дві України — не російськомовна і україномовна, а Україна, яка воює, і Україна, яка краде

 
 2016 Boston College, Boston, MA, 31 July 2016
Holy Cross Greek Orthodox School of Theology, Brookline, MA, 20 July 2016
Open Orthodox University of St. Sophia of Kyiv, Kyiv, Ukraine, 4 July 2016
Interview for Espresso.tv in Kiev, Ukraine on the Pan-Orthodox Council, 2 July 2016: https://www.youtube.com/watch?v=XnavCHc_mXk 

 2015 Interview for KSTP Minnesota News Channel 5 on the simplification of marriage annulments: http://m.kstp.com/article.html#!/57601/8d45468355c550147016d7b9d5f1851b 

 Interview for Romanian TV, Doxologia: https://www.youtube.com/watch?v=k4iY2Auht8c  
Orthodox Theological Seminary, Jasi, Romania, May: National University Kyiv-Mohyla Academy, Kyiv, Ukraine, March and May

 2014 Kiev Theological Academy, Kiev, Ukraine, October

 2013 St Tikhon's Orthodox University, Moscow, Russia, November
Kiev Theological Academy, Kiev, Ukraine, November
Calvin College, Grand Rapids, Michigan, July
University of Minnesota, Minneapolis, Minnesota, April
Xavier University, Cincinnati, Ohio, March

 2012 University of Belgrade, Belgrade, Serbia, October
Australian Catholic University, Melbourne, Australia, July
Durham University, Durham, UK, July

 2011 Kiev Summer Theological Institute, Lishnia, Ukraine, July

 2010 Fordham University, New York, NY, June
St Vladimir's Theological Seminary, New York, NY, June
Volos Academy of Theological Studies, Volos, Greece, June
Week-long lecture course ‘The Church Fathers and Contemporary Christianity’, Evangelical Methodist Seminary of Costa Rica, Costa Rica, May

 2009 St Tikhon's Orthodox University, Moscow, Russian
St Andrew's Theological Institute, Kiev, Ukraine

 2007 Interview given at a Press Center of the Ukrainian Orthodox Church, Moscow Patriarchate, Kiev, Ukraine: http://kiev-orthodox.org/site/meetings/1849/  
Pappas Patristics Institute, Holy Cross Greek Orthodox School of Theology, Brookline, MA
Providence College, Providence, RI 

 2006 Calvin College, Grand Rapids, MI
St. Mary's Greek Orthodox Church, Minneapolis, MN

 2005 Ukrainian Catholic University, Lviv, Ukraine, March
Greek Catholic Seminary of the Holy Spirit, Rudno, Ukraine, March
St Thomas Aquinas Higher Institute of Religious Sciences, Kiev, Ukraine, January

 2004 St Thomas Aquinas Higher Institute of Religious Sciences, Kiev, Ukraine, March
KTIS Russian Radio, St Paul, MN, two lecture-sermons on the gospel of Mark
Church of St. Agapitos of the Caves, Kiev, Ukraine, January

 2003, 2004 Roman Catholic Basilica of St. Mary, Minneapolis, MN, November

 2002 Orthodox Missionary Institute, Kiev, Ukraine, January

 2001-2004 St. Mary's Orthodox Cathedral, Minneapolis, MN

 2001 First Presbyterian Church, Dallas, Texas

 2000 Annual Assembly of the Diocese of the South (OCA), Dallas, Texas

 2000, 2001 Highland Park United Methodist Church, Dallas, Texas

 1996 First United Methodist Church, Humble, Texas

 1995, 1998 First United Methodist Church, New Braunfels, Texas

 1995 First United Methodist Church, Kilgore, Texas